Miejscowości w USA:
 Emmett – miasto w stanie Idaho, w hrabstwie Gem
 Emmett – miasto w stanie Kansas, w hrabstwie Pottawatomie
 Emmett – wieś w stanie Michigan, w hrabstwie St. Clair
Gminy w USA:
 Emmett (ang. Emmett Township) – gmina w stanie Kansas, w hrabstwie Pottawatomie
 Emmett (ang. Emmett Township) – gmina w stanie Michigan, w hrabstwie Calhoun
 Emmett (ang. Emmett Township) – gmina w stanie Michigan, w hrabstwie St. Clair